Камлес () — коммуна во Франции, находится в департаменте Кот-д’Армор.
 Камлес () — деревня в коммуне Заллингберг (Австрия).